Роузбад ():

 Роузбад — округ в штате Монтана, США.
 Роузбад — индейская резервация в США.
 Роузбад — город в штате Миссури, США.
 Роузбад — город в штате Техас, США.